Reedsville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Reedsville (Pennsylvania)
Reedsville (West Virginia)
Reedsville (Wisconsin)

Zie ook 
 Reidsville
 Reidville